В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 1987 года в Аргентине, проходившем в период с 27 июня по 12 июля 1987 года. Первый раунд был сыгран в трёх группах по три команды. Уругвай как действующий чемпион начал турнир с полуфинала.

Группы 
Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа А

Аргентина

Перу

Эквадор

Группа B

Бразилия

Венесуэла

Чили

Группа C

Боливия

Колумбия

Парагвай

Полуфинал

Уругвай

Примечания 

1987
1987
Футбол в Южной Америке в 1987 году